Welland může znamenat:

 Welland (Worcestershire) — vesnice v hrabství Worcestershire (Anglie)
 Welland (Ontario) — město v Ontariu (Kanada)
 Welland (volební obvod) — volební obvod v Ontariu (Kanada)
 Welland (Jižní Austrálie) — předměstí Adelaide (Jižní Austrálie)

 Welland (přítok Severního moře) — řeka na východě Anglie
 Welland (přítok Niagary) — řeka v Ontariu (Kanada)
 Welland (kanál) — kanál v Ontariu (Kanada)

 Rolls-Royce Welland — britský proudový motor